Das Samarkand Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 14. Mai 2016 in Samarqand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Samarqand